Медаль Дарюса и Гиренаса () — ведомственная награда Литовской Республики.

Учреждена в 1993 году. Вручается Министерством охраны края и Министерством сообщения Литвы за заслуги перед литовской авиацией.

До 15 декабря 2003 года Медаль Дарюса и Гиренаса являлась государственной наградой Литовской Республики.

История 
Медаль Дарюса и Гиренаса — награда системы охраны края и министерства сообщения, вручаемая министром охраны края или министром сообщения. Медаль была учреждена 1 июля 1993 года решением Сейма Литовской Республики Nr. I-196. До 15 декабря 2003 года являлась государственной наградой.

Положение о награде 

Статья 128. Медаль Дарюса и Гиренаса учреждена в ознаменование перелёта через Атлантический океан, осуществлённого Стяпонасом Дарюсом и Стасисом Гиренасом в 1933 году, и предназначается для награждения лиц, особенно отличившихся перед Литовской авиацией. 

Статья 129. Медалью Дарюса и Гиренаса награждаются литовские и иностранные граждане, а также лица без гражданства.

Описание 

Статья 130. Медаль Дарюса и Гиренаса изготавливается из бронзы и имеет круглую форму.

На лицевой стороне мадали — изображения Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса в профиль, в лётных шлемах, с надписью по кругу внизу — DARIUS IR GIRĖNAS (). По краю медали проходит кайма, шириной 1,5 мм и высотой 0,5 мм.

На оборотной стороне медали — изображение маршрута полёта Дарюса и Гиренаса, на фоне континентов, и надпись — UŽ / NUOPELNUS / LIETUVOS / AVIACIJAI / 1933 07 15-17 (). Оборотная сторона медали имеет такую же кайму, как и лицевая сторона.

Лента медали — голубая, с двумя зелёными, с белой каймой, полосками по краям. Вместо медали может носиться планка, цветов ленты медали.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Dariaus ir Girėno medalis

Медали Литвы